Sinds het Vlinderakkoord van 2012 vormt de ganse provincie Namen een kieskring voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers.
Voor de provincieraad komen de kiesarrondissementen overeen met de administratieve arrondissementen Namen,  Dinant en Philippeville.

Structuur

Verkiezingen

Provinciale Verkiezingen
Voor de provincieraad worden in de provincie Namen 37 leden verkozen. De kiesarrondissementen komen overeen met de administratieve arrondissementen Namen,  Dinant en Philippeville.  De zetels worden verdeeld op het niveau van 6 provinciedistricten: Namen, Andenne, Gembloers, Dinant, Ciney en Philippeville.

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2018
 (*)1981: ECOLO-J. (0,18%), WALLON (0,1%) / 1985: PW (0,76%) / 1994: AGIR (0,17%), SUD (0,15%), PCN (0,07%) / 2000: CHOPE (0,13%) /  2006: MSCW (0,17%), M.S (0,21%) / 2012: LEPEN (0,81%), DN (0,15%), NWA (0,10%) / 2018: Indépendants (0,19%), Oxygène (0,95%), JEXISTE (0,37%), NATION (0,51%) / 
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Verkozenen 2006:

Verkozenen 2012:

Verkozenen 2018:

Regionale Verkiezingen
Voor het Waals Parlement worden 11 zetels verkozen op niveau van het kiesarrondissement Namen en het kiesarrondissement Dinant-Philippeville.

Kiesresultaten Waals Parlement van 1995 tot 2019
 (*)1995: UNIE (0,31%), SUD-BEB (0,19%), PCN (0,11%) / 1999: FRANCE (0,51%), PNPb (0,29%), CTV (0,28%), A (0,10%) / 2004: CDF (0,73%), MS-CW (0,18%)/  2009: LiDé (0,55%), FN Plus (0,40%), CDF (0,35%), OSER (0,25%), MS (0,19%) / 2014: NATION (0,61%), R (0,24%), RassemblementR (0,20%), FW (0,19%), MG (0,18%), UdL (0,06%) / 2019: NATION (0,55%), AGIR (0,39%)

Verkozenen 2004:

Verkozenen 2009:

Verkozenen 2014:

Verkozenen 2019:

Federale Verkiezingen
Voor de Kamer van volksvertegenwoordigers verkiezen de inwoners van deze kieskring 6 leden.

Kiesresultaten Kamer van 1968 tot 2019
 (*)1971: R.D.WAL (0,16%) / 1981: Ecolo-J (0,85%) / 1985: PW (0,87%), CHARLIER (0,26%), POS (0,19%) / 1991: S.N.W. (0,19%) / 1995: UNIE (0,43%), U.R.D. (0,27%), SUD-BEB (0,23%), PCN (0,18%) / 1999: FRANCE (0,5%), PNPb (0,3%), A. (0,19%) / 2003: B.U.B. (0,31%), CHOPE (0,86%), MS (0,17%) /  2007: FORCE NATIONALE (0,44%), Wallon (0,67%), B.U.B. (0,30%) / 2010: Front des Gauches (0,49%), Msplus (0,13%), W+ (0,47%) / 2014: NATION (0,53%), Vox Populi Belgica (0,43%), B.U.B.- Belg.Unie (0,29%), FW (0,23%), NWA (0,22%), MG (0,14%) / 2019: NATION (0,63%), AGIR (0,55%)

Verkozenen 2003:

Verkozenen 2007:

Verkozenen 2010:

Verkozenen 2014:

Verkozenen 2019:

Namen
Politiek in Namen (provincie)